Miejscowości w Polsce:
 Dmochy-Glinki – wieś w woj. podlaskim, w pow. wysokomazowieckim, w gminie Czyżew-Osada
 Dmochy-Mrozy – wieś w woj. podlaskim, w pow. wysokomazowieckim, w gminie Czyżew-Osada
 Dmochy-Rodzonki – wieś w woj. podlaskim, w pow. wysokomazowieckim, w gminie Czyżew-Osada
 Dmochy-Rogale – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sokołowskim, w gminie Bielany
 Dmochy-Rętki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sokołowskim, w gminie Bielany
 Dmochy-Wochy – wieś w woj. podlaskim, w pow. wysokomazowieckim, w gminie Czyżew-Osada
 Dmochy-Wypychy – wieś w woj. podlaskim, w pow. wysokomazowieckim, w gminie Czyżew-Osada
 Nowa Wieś-Dmochy – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. nidzickim, w gminie Janowiec Kościelny.